Full Throttle – videogioco del 1984 per computer
 Full Throttle – videogioco arcade del 1987
 Full Throttle: All-American Racing – videogioco del 1994 per SNES
 Full Throttle – videogioco del 1995 per computer
 Full Throttle – film di Derek Yee del 1995